

Geografia 
 Bala – miasto w Walii
 Bala – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu
 Băla – gmina w okręgu Marusza w Rumunii
 Bala – wieś w Rumunii
 Bala – wieś w Syrii
 Bala – miasto w Palestynie

Religia 
 Bala – piąta siła, duchowa moc posiadana przez Buddę lub Bodhisattwę

Osoby noszące nazwisko Bala 
 Athanase Bala (1927–2019) – kameruński duchowny rzymskokatolicki
 Ferid Bala (1934–2020) – albański muzykolog
 Haradin Bala (1957–2018) – kosowski wojskowy i zbrodniarz wojenny
 Katarzyna Bala (ur. 1966) – polska artystka zajmująca się tkaniem artystycznym
 Krystian Bala (ur. 1974) – polski pisarz i przestępca
 Stanisław Bala (1922–2013) – polski operator filmowy, żołnierz Armii Krajowej
 Szymon Bala (ur. 1927) – polski polityk
 Thumma Bala (ur. 1944) – indyjski duchowny rzymskokatolicki
 Władysław Bala (1919–2006) – polski naukowiec, specjalista w zakresie mechanizacji rolnictwa i melioracji

Inne 
 bala – system podatkowo-redystrybucyjny, który stosowano w Sumerze za panowania III dynastii z Ur